Die Scottish Football League Division One wurde 1929/30 zum 37. Mal ausgetragen. Es war zudem die 40. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 10. August 1929 und endete am 30. April 1930. In der Saison 1929/30 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 18. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Dundee United und der FC St. Johnstone stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 38 Treffern Benny Yorston von FC Aberdeen.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee Derby
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1929/30 bei statto.com
 Scottish Division One 1929/30 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1929/30
1929 30